Ванино — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Ванино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Ванино — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Ванино — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Ванино — село в Медвенском районе Курской области.
 Ванино — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Ванино — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Ванино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Ванино — деревня в Сапожковском районе Рязанской области.
 Ванино — посёлок городского типа, административный центр Ванинского района Хабаровского края.

Другое 
 Ванино — морской порт федерального значения.
 Ванино — железнодорожная станция.